Село:
 Бударки — Харківська область, Вовчанський район

Пункт контролю:
 Бударки — Харківська область, Вовчанський район, поблизу села Бударки